Марселин има више значења:
 Марселин (Мисури)
 Марселин (Пенсилванија)